A Rákosi vagy Rákosy régi magyar családnév, amely származási helyre utalhat: Fertőrákos (Győr-Moson-Sopron vármegye), Kisrákos és Nagyrákos, (Vas vármegye), Alsórákos (Románia, korábban Nagy-Küküllő vármegye), Aranyosrákos és Járarákos (Románia, korábban Torda-Aranyos vármegye), Csíkrákos (Románia, korábban Csík vármegye), Felsőrákos (Románia,  korábban Udvarhely vármegye), Abaújrákos (Szlovákia, korábban Abaúj-Torna vármegye), Gömörrákos (Szlovákia, korábban Gömör és Kishont vármegye), Beregrákos (Ukrajna, korábban Bereg vármegye). A történelmi Magyarország területén összesen 16 Rákos nevű település volt.

Híres Rákosi nevű személyek 
Rákosi
 Rákosi Gyula (1938) magyar labdarúgó
 Rákosi Ferenc (1921–2010) magyar válogatott labdarúgó, balfedezet
 Rákosi Ferenc (?) Ybl Miklós-díjas magyar építész
 Rákosi Ferenc (?–?) magyar olimpikon kézilabdázó
 Rákosi Ferenc (?) állami díjas magyar villamosmérnök
 Rákosi Jenő (1842–1929) magyar író
 Rákosi József (1941) magyar művész, festő és zenész
 Rákosi Mátyás (1892–1971) magyar kommunista politikus
 Rákosi Szidi (1852–1935) magyar színésznő
 Rákosi Viktor, írói nevén: Sipulusz (1860–1923) magyar író
Rákosy
 Rákosy Gergely (1924–1998) magyar író, újságíró, forgatókönyvíró és lapszerkesztő

Források

Magyar családnevek